Rue Coysevox à Lyon ;
 Rue Coysevox à Paris.